Вайна́х ( — «наши люди») — общее самоназвание чеченцев и ингушей, часто используется в названиях организаций и учреждений имеющих отношение к вайнахской культуре.

 «Вайнах» — чеченский танцевальный ансамбль.
 «Вайнах» — чеченский литературно-художественный журнал.
 «Вайнах» — чеченский филиал ВГТРК.
 «Вайнах» — футбольный клуб из города Шали.
 «Вайнах Телеком» — российская телекоммуникационная компания.